Elisabet és la forma grega d'Ελισ(σ)άβετ Elis(s)avet de l'hebreu Elisheva, el qual significa "la promesa de Déu".

Sants 
 Elisabet, la mare de Sant Joan Baptista en el Nou Testament.
 Elisabet d'Hongria (1207-1231), princesa d'Hongria i landgravina consort de Turíngia.
 Santa Elisabet de Portugal (1282–1325), princesa d'Aragó i reina consort de Portugal.

Emperadrius 
 Elisabet I de Rússia, emperadriu de Rússia, anomenada la Climent.
 Elisabet de Baviera (emperadriu d'Àustria), muller de l'Emperador austríac Francesc Josep I, també coneguda com a Sissi.
 Lluïsa de Baden, muller del Tsar Alexandre I de Rússia; nascuda com Princesa Lluïsa de Baden va prendre el nom de Elizaveta Alexeievna amb la seva conversió al cristianisme ortodox.
 Elisabet Bowes-Lyon, muller del rei i emperador Jordi VI del Regne Unit.
 Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel, consort de l'Emperador Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic.

Reines i princeses 
 Elisabet I d'Anglaterra, (1533-1603), reina d'Anglaterra i d'Irlanda
 Elisabet d'Àustria
 Elisabet d'Anglaterra o Elisabet de Bohèmia, (1596-1662), princesa d'Anglaterra i d'Escòcia
 Elisabet d'Aragó i d'Hongria, (1245 - 1271), princesa d'Aragó i reina consort de França (1270-1271)
 Elisabet d'Aragó i d'Anjou, (1302 - 1330), princesa d'Aragó i reina consort d'Alemanya (1315-1330)
 Elisabet d'Urgell i d'Aragó, (1409 - 1443), infanta d'Urgell
 Elisabet II del Regne Unit, reina del Regne Unit (nascuda el 1926)
 Elisabet Woodville, reina consort del rei Eduard IV d'Anglaterra
 Elisabet de Baviera-Ingolstadt
 Elisabet de França
 Elisabet de Luxemburg
 Elisabet de Prússia
 Elisabet de Romania (1894-1956), reina de Grècia
 Elisabet de Saxònia-Altenburg
 Elisabet de Württemberg

Cinematografia 
 Elisabet, una pel·lícula de 1998